Никола́й Белогуров:
 Белогуров, Николай Александрович (1868—после 1917) — член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Курской губернии.
 Белогуров, Николай Кондратьевич (1907—2004) — советский партийный деятель, журналист, редактор.